Fresia (Friesland), Latijnse benaming voor historisch Friesland.
 Fresia (gemeente in Chili),  gemeente in de Chileense provincie Llanquihue.
 Fresia Cousiño Arias, Nederlands sportpresentatrice
 Freesia, een bloemengeslacht.